

Lokalizacje

Niemcy 
 Chiemsee – jezioro w kraju związkowym Bawaria
 Chiemsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w  powiecie Rosenheim
 Chiemsee – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Inne 
 Chiemsee – biskupstwo
 Chiemsee – marka artykułów sportowych